Panimbang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Panimbang, distrikt, Banten, 
 Desa Panimbang, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar